Kombinace písmen M, A a S může mít několik významů:

MAS 
 MAS (člun) – torpédový člun italského královského námořnictva Regia Marina
 MAS 1936 – francouzská opakovací puška
 MAS (kybernetika) – multiagentní systém, spolupracující agenti
 MAS (gen) 
 MAS – Místní akční skupina
MAS (chemie) - Molekulová absorpční spektrometrie

Externí odkazy